

Geografia
 McClellan Park – census-designated place (CDP) degli Stati Uniti d'America, nello stato della California, contea di Sacramento

Persone
 Albert McClellan (1986) – giocatore di football americano statunitense
 Cathy McClellan (...) – ex schermitrice statunitense
 Edward McClellan "Ned" Cummins (1886-1926) – golfista statunitense
 Eric McClellan (1993) – cestista statunitense
 George Brinton McClellan (1865-1940) – politico e storico tedesco
 George McClellan (1826-1885) – generale e politico statunitense
 John Little McClellan (1896-1977) – politico statunitense
 Scott McClellan (1968) – funzionario e scrittore statunitense
 Sheldon McClellan o Sheldon Mac (1992) – cestista statunitense
 William McClellan "Mac" Thornberry (1958) – politico statunitense